Ла Естасион има више значења:

 Ла Естасион (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Естасион (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естасион (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естасион (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естасион (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естасион (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естасион (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естасион (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естасион, Ел Барадеро (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естасион (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естасион (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естасион, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естасион (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естасион, Ла Касета (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естасион, Ел Орно (Тезојука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естасион (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естасион (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Естасион (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естасион (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естасион, Естасион Питикито (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естасион (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естасион (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естасион, Пуерта Сијете (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику